La misteriosa avventura (Irish Luck) – film del 1925 diretto da Victor Heerman
 Irish Luck – film del 1939 diretto da Howard Bretherton